

Світловка — присілок, Белебеївський район, Башкортостан
 Світловка — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан